Smart Alec – cortometraggio del 1921 diretto da Tom Buckingham
Smart Alec – film del 1986 diretto da Jim Wilson
Smart Alec – tv movie del 2014 diretto da Linda Mendoza